Ви́ктор Булга́ков:
 Булгаков, Виктор Кирсанович (род. 1949) — советский и российский учёный, российский политик.
 Булгаков, Виктор Павлович (род. 1958) — российский биолог, член-корреспондент РАН.